Sogni proibiti (The Secret Life of Walter Mitty) – film del 1947 diretto da Norman Z. McLeod
 Sogni proibiti (Riff Raffy Daffy) – film cortometraggio del 1948 diretto da Arthur Davis
 Sogni proibiti – album di Ornella Vanoni del 2002